Кицбюэль () — округ в Австрии. Центр округа — город Кицбюэль. Округ входит в федеральную землю Тироль. Занимает площадь 1.163,28 кв. км. Плотность населения 51 человек/кв.км.

Города и общины

Города 
 Кицбюэль (8 574)

Ярмарки 
 Фибербрун (4 180)
 Хопфгартен-им-Бриксенталь (5 266)
 Санкт-Иоганн-ин-Тироль (8 644)

Общины 
 Аурах-Кицбюэль (1 203)
 Бриксен-им-Тале (2 574)
 Гойнг-ам-Вильден-Кайзер (1 730)
 Хохфильцен (1 109)
 Иттер (1 060)
 Йохберг (1 540)
 Кирхберг (4 958)
 Кирхдорф (3 492)
 Кёссен (3 936)
 Оберндорф (1 944)
 Райт-Кицбюэль (1 594)
 Санкт-Якоб-ин-Хаус (635)
 Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе (1 441)
 Швендт (763)
 Вайдринг (1 777)
 Вестендорф (3 454)

Примечания

Ссылки 

Округа Тироля